Tannhäuser bezeichnet:

 Tannhäuser (Dichter) († ca. 1265), Minnesänger
 Tannhäuser und der Sängerkrieg auf Wartburg, Oper von Richard Wagner
 Tannhäuser (Wolff), ein „Minnesang“ von Julius Wolff von 1880
 Tannhäuser (Wollheim), Parodie von Hermann Wollheim
 Tannhäuser (Nestroy), Parodie von Johann Nestroy
 Radwanderweg Tannhäuser
 Tannhäuser Tor, fiktiver Ort in der Science-Fiction
 Der Tannhäuser (Ballade), Ballade von Heinrich Heine
 Gasthof Zum Tannhäuser, Thannhausen
 Tannhäuser (Hohenberg-Krusemark), Wohnplatz im Ortsteil Schwarzholz, Gemeinde Hohenberg-Krusemark, Landkreis Stendal, Sachsen-Anhalt

Tannhäuser ist der Familienname folgender Personen:

 Hans-Erich Tannhäuser (* 1960), deutscher Ingenieur und Kommunalpolitiker
 Hans-Georg Tannhäuser (* 1958), deutscher evangelischer Pastor, Theologe, Missionar und Missionswissenschaftler 
 Sylke Tannhäuser (* 1964), deutsche Schriftstellerin

Siehe auch:

 Der getreue Eckart und der Tannhäuser
 Tannhausen (Begriffsklärung)
 Tannhauser
 Tannenhausen
 Thannhäuser
 Thannhausen
 Thannhauser
 Dannhäuser